Gherardo Rangoni (? – 1092 circa) – fondatore della dinastia dei Rangoni
 Gherardo Rangoni  (anni 1120 – entro il 1188) – primo podestà di Modena
 Gherardo Rangoni (? – 1241) – politico italiano, podestà in diverse città italiane tra cui Bologna, Verona, Siena, Pavia e Mantova
 Gherardo Rangoni (?-1284?), podestà di Perugia
 Gherardo Rangoni (?-1286), podestà di Milano
 Gherardo Rangoni (?-1320), condottiero
 Gherardo Rangoni (?-1333), podestà di Pavia
 Gherardo Rangoni (?-1370), podestà e condottiero
 Gherardo Rangoni (?-1447), condottiero
 Gherardo Rangoni (? – 1522) – condottiero italiano
 Gherardo Rangoni (1557-1634), militare